.台湾 è il dominio di primo livello nazionale (ccTLD) internazionalizzato assegnato a Taiwan.

Domini di primo livello
Taiwan